Jacques Legardeur de Saint-Pierre (1701–1755) est un officier militaire français ayant pris part à différentes expéditions en Amérique du Nord.
Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny, premier maire de Québec, en 1663.
Pierre Legardeur (1600-1648) est général de la flotte et directeur des embarquements pour la Nouvelle-France.